Austinville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Austinville (Alabama), im Morgan County
 Austinville (Iowa), im Butler County
 Austinville (Missouri), im Pemiscot County
 Austinville (Pennsylvania), im Bradford County
 Austinville (Virginia), im Wythe County

in Australien:
 Austinville (Queensland)